232-я стрелковая дивизия (232 сд) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Боевой период: 2 июля — 27 декабря 1941 года

История 
Дивизия сформирована в марте 1941 года в Харьковском военном округе.

25 июня Ставка ГК издала директиву, согласно которой в Брянске должна была быть сформирована группа армий в составе 19, 20, 21 и 22-й армий. В 21-ю армию включался 45-й стрелковый корпус, в который на этот момент входила 232-я стрелковая дивизия. Задачей группы была подготовка оборонительного рубежа главной полосы по линии Сущево, Невель, Витебск, Могилёв, Жлобин, Гомель, Чернигов, р. Десна, р. Днепр до Кременчуга.

К 8 часам 4 июля 232-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе западнее Гомеля и занимала противотанковую оборону на рубеже Костюковка, (иск.) Прибор, устье р. Уза, Гомель. В этот же день 66-му стрелковому корпусу (66 ск), которому к этому времени была переподчинена дивизия, было приказано подготовить главную полосу обороны по восточном берегу Днепра и не допустить его форсирования противником. Для обеспечения левого фланга 21-й армии в районе Лоева оставлялся выдвинутый туда ранее 797-й сп.

7 июля 66 ск в течение дня осуществлял частичную перегруппировку своих сил и продолжал производить укрепление днепровского берега. 232-я стрелковая дивизия перегруппировывалась к северу в направлении Жлобина.

11 июля 232-я стрелковая дивизия и 110-й полк 53-й стрелковой дивизии, закончив перегруппировку, занимали рубеж (иск.) Стрешин, Белый Берег, имея на участке (иск.) Стрешин, устье р. Березина 110 сп.

13 июля части 21-й армии перешли в наступление, имея задачу овладеть Быховом и Бобруйском и тем самым выйти в тыл группировки противника на могилёвско-смоленском направлении. 66 ск в 10:00 форсировал Днепр и пересёк передовыми частями дорогу Горваль — Речица. 232-й стрелковой дивизии, не встретившей серьёзного сопротивления, удалось продвинуться на 80 км и овладеть переправами через р. Березину у Паричей и через р. Птичь у Глуска, где её встретили свежие силы 43-го армейского корпуса немцев.

18 июля дивизия вела упорные бои на рубеже Боровая — разъезд Королёв — Слобода. К исходу 20 числа дивизия продолжала оборонять прежний рубеж, её 797-й полк прикрывал левый фланг на участке Чёрные Броды — Протасы — Углы.

20 июля 1941 года  232-й стрелковой дивизии был передан 18-й танковый полк 32-й кавалерийской дивизии.

21 июля дивизия, будучи атакованной двумя дивизиями немцев с фронта и одной дивизией во фланг от Слуцка, к исходу дня отошла на рубеж Паричи — Слободка — Оземля.

По состоянию на 10 августа в дивизии числилось 8300 человек. На её вооружении состояло 5220 винтовок, 23 станковых и 62 ручных пулемёта, 10 ППД, 2 зенитных пулемёта, 22 миномёта, 18 45-мм, 21 76-мм, 4 122-мм и 29 152-мм орудий.

14 августа 232-я стрелковая дивизия, к этому времени включённая в состав 3-армии, вела бой севернее Горваля с задачей атаковать противника, действующего в районе Стрешин.

Немцы, продолжая наступление, стремились замкнуть кольцо с направлений Семёновка, Новгород-Северский и Гомель, Добрянка, Мена, имея целью окружение правого крыла и центра 21-й армии. На 27 августа 232-я и 75-я стрелковые дивизии удерживали рубеж Горностаевка — Янковки — Скиток.

30 августа 232-я стрелковая дивизия совместно с 75-й стрелковой дивизией вела бои у Политичей и Чудовки. 2 сентября 66 ск безуспешно пытался ликвидировать противника, прорвавшегося на восточный берег р. Снов в районе Малых Дырчин, Красных Гор и Бегача. Во второй половине дня 232-я стрелковая дивизия занимала рубеж Новые Млины — Писаревщина — Яськово.

6 сентября дивизия вместе со всей 21-й армией была включена в состав Юго-Западного фронта. К утру следующего дня армия перешла к обороне по южному берегу р. Сейм на рубеже Кербатовка — Великое Устье и далее по южному берегу р. Десна на рубеже Максаковский — Воловица — Салтыкова Девица — Ковчин. 232 сд заняла рубеж (иск.) Кладьковка — (иск.) Салтыкова Девица.

10 сентября 21-я армия вела сдерживающие бои на всём фронте, производя контратаки на отдельных участках. Противник пытался развить наступление на стыках 21-й и соседних армий. 232-я стрелковая дивизия удерживала рубеж Воловица и далее по южному берегу Десны до Кладьковки, имея один полк по р. Вересочь севернее Хабаловки. 11 сентября два полка дивизии занимали рубеж Брестовец — Комаровка, третий полк оборонял высоты 135.9 и 141.1.

Утром следующего дня 21-я армия перешла в наступление своим правым флангом, перед её же центром и левым флангом стояла задача сдерживать противника боями. 66 ск вёл бой на рубеже Сиволож — Кошелевка — Веркиевка.

В течение второй половины дня 13 сентября и в ночь на 14 сентября 21-я армия вела упорные бои с противником, наносившим главный удар в направлении Ивангорода и Ични. К утру 66 ск занимал фронт в районе Омбыш — Хорошее Озеро — Бурховка.

15 сентября немцы сомкнули кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й и 37-й советских армий, образовав тем самым киевский котёл. В ходе его ликвидации 232-я стрелковая дивизия была уничтожена. Официально расформирование произошло 27 декабря 1941 года.

Состав 
 764-й стрелковый полк
 793-й стрелковый полк
 797-й стрелковый полк
 676-й лёгкий артиллерийский полк
 708-й гаубичный артиллерийский полк
 23-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 286-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион
 303-й отдельный разведывательный батальон
 392-й сапёрный батальон
 698-й отдельный батальон связи
 377-й медико-санитарный батальон
 323-я отдельная рота химзащиты
 692-й автотранспортный батальон
 349-я полевая хлебопекарня
 658-я полевая почтовая станция
 525-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Пузиков Иван Михайлович (март — июль 1941).
 Недвигин Семён Иванович (июль — сентябрь 1941), генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Еременко А. И. В начале войны. — М.: Наука, 1965.
 Карта боевых действий в ходе окружения под Киевом

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году